Ги́льфи Тоур Си́гурдссон (; 8 сентября 1989, Хабнарфьордюр, Исландия) — исландский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Бывший игрок национальной сборной Исландии.

Клубная карьера 
Гильфи Сигурдссон — воспитанник исландских клубов «Хабнарфьордюр» и «Брейдаблик». В 2005 году в возрасте 16 лет переехал в английский футбольный клуб «Рединг», с которым подписал первый профессиональный контракт. В сезоне 2008/09 дважды уезжал из «Рединга» в аренду: сначала в «Шрусбери Таун», затем в «Кру Александра». В сезоне 2009/10 завоевал место в основном составе «Рединга». Всего за «Рединг» Гильфи Сигурдссон смог забить 19 голов в 43 матчах чемпионата, прежде чем в 2010 году перешёл в немецкий клуб «Хоффенхайм».

Дебютный сезон в «Хоффенхайме» получился для Гильфи достаточно успешным: он забил 9 голов в 29 матчах за новый клуб в Бундеслиге. Однако в сезоне 2011/12 Сигурдссон выпал из основного состава и, после того как за половину сезона принял участие всего в семи матчах команды, на правах аренды до конца сезона перешёл в валлийский клуб «Суонси Сити», выступающий в английской Премьер-лиге.

Дебют футболиста в новом клубе состоялся в матче Кубка Англии против «Барнсли» 7 января 2012 года. Матч закончился победой «Суонси» со счётом 4:2. В АПЛ до конца сезона принял участие в 18 матчах и отметился семью забитыми голами. В марте 2012 года Гильфи стал первым игроком в истории «Суонси», который был признан игроком месяца английской Премьер-лиги.

4 июля 2012 года Гильфи перешёл в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур». По данным СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов. За два сезона в премьер-лиге сыграл 58 матчей и забил 8 мячей. В еврокубках в 20 матчах Гильфи забил три мяча.

24 июля 2014 года вернулся в «Суонси Сити», подписав с «лебедями» контракт на четыре года.

В первом после возвращений сезоне 2014/15 Гильфи забил 7 голов в 32 матчах АПЛ. Следующий сезон получился для футболиста ещё более удачным: он провёл 33 матча в Премьер-лиге и забил в ворота соперников «Суонси» 11 мячей. По итогам этого сезона был признан лучшим игроком «Суонси». Также лучшим игроком «Суонси» был признан и в сезоне 2016/17, в котором отметился девятью голами в 38 матчах АПЛ.

16 августа 2017 года перешёл в «Эвертон», подписав контракт до 2022 года. 21 августа дебютировал в «Эвертоне», выйдя на замену в гостевой игре против «Манчестер Сити» (1:1). 24 августа впервые вышел на поле в стартовом составе «ирисок» в матче Лиги Европы против хорватского «Хайдука». На 46 минуте этого матча Гильфи Сигурдссон открыл счёт своим голам за «Эвертон», поразив ворота хорватской команды ударом с центра поля. Всего за дебютный сезон в «Эвертоне» забил шесть голов, приняв участие в 33 матчах команды во всех турнирах. Более успешным получился для Сигурдссона получился сезон 2018/19, в котором он сыграл во всех 38 играх команды в АПЛ и забил в ворота соперников «ирисок» 13 голов. В сезоне 2019/20 сыграл в 35 матчах АПЛ и забил два гола, в сезоне 2020/21 — 36 матчей и 6 голов.

10 сентября 2021 года стало известно, что Сигурдссон не был включён в заявку «Эвертона» на сезон 2021/22. Контракт Гильфи с «ирисками» истёк по его окончании.

Карьера в сборной 
В 2005—2011 годах выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Исландии.

29 мая 2010 года дебютировал за национальную сборную Исландии в товарищеской игре против Андорры, в которой исландцы выиграли 4:0, а сам Гильфи отметился результативной передачей. 7 октября 2011 года забил свой первый гол за сборную, поразив ворота сборной Португалии в отборочном матче к Евро 2012, который закончился поражением Исландии со счётом 3:5.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 забил за сборную шесть голов, чем помог своей национальной команде впервые отобраться на крупный международный турнир. На самом турнире он принял участие во всех пяти матчах своей команды, которая дошла до четвертьфинала, а также отметился забитым голом на групповом этапе в ворота сборной Венгрии.

В квалификации к чемпионату мира 2018 забил за национальную команду четыре гола, а сборная Исландии впервые сумела выйти на мундиаль. В мае 2018 года был включён в заявку сборной на чемпионат мира. На турнире принял участие во всех трёх матчах своей команды на групповом этапе и забил гол в ворота будущего финалиста турнира — сборной Хорватии.

Личная жизнь 
В июне 2019 года Гильфи Сигурдссон женился на Александре Иварсдоттир — модели, которая в 2008 году победила на конкурсе Мисс Исландия. Пара встречалась с 2010 года.

16 июля 2021 года 31-летний футболист, выступающий в АПЛ, был арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Футболист был освобождён под залог на время продолжения расследования. При этом имя игрока не сообщалось. Тремя днями позже «Эвертон» заявил, что клуб отстранил игрока основной команды до завершения полицейского расследования. 20 июля 2021 года исландский новостной сайт mbl.is сообщил, что игроком, арестованным за предполагаемые преступления на сексуальной почве, является Гильфи Сигурдссон.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Достижения

Личные 
 Футболист года в Исландии (9): 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Спортсмен года в Исландии (2): 2013, 2016
 Игрок года ФК «Рединг»: 2009/10
 Игрок года ФК «Хоффенхайм»: 2010/11
 Игрок года ФК «Суонси Сити» (2): 2015/16, 2016/17
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: март 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Эвертон»